Мередіт Макґрат і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Макґрат грала в парі з Ларисою Нейланд, але в півфіналі вони поступились парі Габріела Сабатіні і Бренда Шульц-Маккарті. Санчес-Вікаріо грала в парі з Яною Новотною, але в півфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс та Іва Майолі.

Габріела Сабатіні і Бренда Шульц-Маккарті виграли титул, у фіналі перемігши Хінгіс і Майолі з рахунком 4–6, 6–0, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло. Оскільки четверта сіяна пара знялась зі змагань, 9-ті сіяні зайняли їхнє місце.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Тур WTA 1995
1995 у канадському спорті
Canadian Open (теніс)